Масонский ритуал является согласованным сценарием слов и действий, которые выполняются во время проведения собрания в масонской ложе.

Масонские ритуалы были описаны в ряде литературных произведений, таких как «Вольный каменщик» Михаила Осоргина и «Война и мир» Льва Толстого.

Цель масонских ритуалов 
Масонский ритуал представляет собой красивую и своеобразную систему морально-нравственных наставлений, которые завуалированы в аллегориях и проиллюстрированы символами. Символикой масонства украшены все масонские ложи, которая содержит много рабочих инструментов средневековья или эпохи Возрождения. Вся система передаётся посвященными посредством масонских ритуалов, которая состоит из лекций и аллегорических пьес.

Общим для всего масонства являются три первых градуса, которые называются в англо-саксонском масонстве Craft, синим (голубым) или спекулятивным масонством. Масонские аллегории сосредоточены на легенде о строительстве Храма Соломона и истории его главного архитектора — Хирама Абиффа.

Последующие (дополнительные степени) имеют различные основные аллегории, часто связанные с более подробным раскрытием и передачей истории жизни и смерти мастера Хирама. Участие в них является необязательным, и обычно влечёт за собой вступление в отдельные масонские организации дополнительных степеней. Тип и наличие дополнительных степеней также зависит от масонской юрисдикции синих лож, где прошла инициация в масонскую ложу.

История масонского ритуала 

В XVII веке масонские ритуалы были гораздо проще, чем в последующих столетиях, поэтому они обязательно проводились в устной форме и никогда не печатались. Они приобрели известность в наши дни только через очень небольшое количество рукописных заметок в качестве исключения из правил, и в ходе того, что некоторые тайны были раскрыты. Изучение этих документов показывает, что они развились довольно значительно с течением времени.

В XVIII веке, после основания первой великой ложи, древние и современные практики ритуалов снова стали очень похожи, и сейчас отличаются только относительно небольшим числом важных моментов, такими, как отводимая роль определенным символическим элементам, как сообщение паролей или отсылки к более или менее важным аспектам христианской религии.

Однако, с 1740-х годов, появляются новые различия. Кроме традиционных ритуалов первых трёх градусов, начинает появляться большое количество дополнительных степеней известных как дополнительные градусы, многие из которых были только вариантами друг друга, или остались в стадии проекта, или, на самом деле, никогда не практиковались. Это умножение масонских ритуалов привело к различным инициативам по стандартизации практик и установлению их в определённой последовательности и стабильности.

Стандартизация 
Ритуалы включают в себя три основных компонента: ритуал открытия работ ложи, закрытия работ ложи и ритуал посвящения. В каждом из трёх градусов все три ритуала являются обязательными к использованию. Также в перечень необходимых ритуалов для работ ложи входят: Ритуал инсталляции досточтимого мастера (Тайная церемония инсталляции досточтимого мастера) и офицеров ложи, Ритуал регуляризации (масонов перешедших из другого послушания), Траурный ритуал, Ритуал застольной ложи, Ритуалы Зимнего и Летнего Иоанна.

Ритуалы проводятся либо по заранее выученным текстам, либо читаются. Каждая масонская юрисдикция является гарантом для стандартизации и соблюдения своего ритуала. Тем не менее, есть общие черты, которые существуют между юрисдикциями и их ритуальными практиками. Например, все масонские ритуалы первых трёх градусов используют архитектурный символизм и инструменты средневековых оперативных каменщиков. Масоны, как спекулятивные каменщики (имеется в виду философское значение, а не строящие фактические здания), используют эту символику, чтобы научить моральным и этическим урокам своих братьев. Ритуалы и символизм обращают внимание на четыре кардинальные добродетели — храбрость, благоразумие, умеренность и справедливость, а также на принципы «братской любви, милосердия, нравственности и истины» (часто встречается в английских ритуалах), или «Свобода, Равенство, Братство» (характерно для французских ритуалов).

См. также 
 Масонская ложа
 Масонские уставы
 Масонские градусы
 Организации дополнительных степеней

Библиография 
 Кузьмишин Е. История Масонства в документах. 2010 г. ISBN 978-5-89774-384-1
 
 Jean-Pierre Bayard. Symbolisme maçonnique traditionnel, Hauts grades et rites anglo-saxons, EDIMAF, 1981
 Paul Naudon. Histoire générale de la franc-maçonnerie, PUF, 1981, ISBN 2-13-037281-3
 Лигу, Даниэль. Histoire des Francs-Maçons en France, volume 2. 2000. ISBN 2-7089-6839-4
 Daniel Ligou. Histoire des Francs-Maçons en France, volume 1. 2000. ISBN 2-7089-6838-6
 Charles Riandey. Сonfession d’un Grand Commandeur de la Franc-maçonnerie, 1989. ISBN 2-268-00779-0.
 SHORT TALK BULLETIN — Vol.V June, 1927 No.6
 John K. Young, Barb Karg (2006), The Everything Freemasons Book, Everything Books, p. 179, ISBN 978-1-59869-059-0
 Isaac Bonewits (2007), Neopagan Rites, Llewellyn Worldwide, p. 124, ISBN 978-0-7387-1199-7
 Альберт Пайк Мораль и догма Древнего и принятого шотландского устава вольного каменщичества — М.: Ганга, 2007. — Т. 1. — 392 с. — ISBN 978-5-98882-026-0

Примечания 

Обряды и ритуалы